Daily Mirror

 The Daily Mirror — газета, издаваемая в Лондоне, Великобритания
 The Daily Mirror — газета, издаваемая в Сиднее, Австралия
 The Daily Mirror — газета, издаваемая в Коломбо, Шри-Ланка